

Aéronautique 

 Manche à air (ou manche à vent) : tube en toile servant à indiquer la direction du vent.
 Manche à air, sur un avion : canalisation en alliage d'aluminium, à la charge du pilote, ayant la fonction d'acheminer l'air à l'entrée du moteur.

Navigation 

 Manche à air : tube d'aération coudé que l'on retrouve sur le pont d'un navire et dont le type le plus commun est la dorade.

Route 

 Manche à air : balise routière ayant pour objet de mettre en évidence la force et la direction d'un vent susceptible de surprendre l'usager d'une route.

Vêtement 

 Manche à air : vêtement sans manches.